Le tournoi de tennis de Gstaad est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1964 se dispute du 13 au .

Margaret Smith remporte le simple dames. En finale, elle bat Lesley Turner.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Margaret Smith et Lesley Turner.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Gstaad

Navigation 

dames 1964
Gstaad
Sport en Suisse en 1964
Sport en juillet 1964